Benedykt Kraskowski – Polak pochodzenia niemieckiego, był mieszkańcem Białej Podlaskiej
 Pawieł Kraskowski – rosyjski hokeista, reprezentant Rosji
 Robert Kraskowski – strzelec (broń długa), reprezentant Gryfa Słupsk (od 1983 r.) i Legii Warszawa (od 1993 r.)